Lagunillas kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Lagunillas, Bolivia, Santa Cruz,

Mexiko 

 Lagunillas, Huitzuco de los Figueroa, 
 San Pedro Lagunillas (ort), Nayarit, 
 Lagunillas, León, 
 Lagunillas, Jalisco, 
 Lagunillas kommun, Michoacán de Ocampo, 
 Lagunillas kommun, San Luis Potosí, 
 Lagunillas, Pénjamo, 
 Lagunillas, Puebla, Zihuateutla, 
 Lagunillas, Santiago Pinotepa Nacional, 
 Lagunillas, Tampacán, 
 Lagunillas, Villa de Ramos, 
 Lagunillas, Ahuacuotzingo, 
 Lagunillas, San Martín Toxpalan, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar